

Sigle 

CMP, sigle composé des trois lettres C, M et P, fait notamment référence à :
 Centrale des mouvements populaires, une organisation brésilienne ;
 Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris, l'ancêtre de la RATP ;
 centre médico-psychologique ;
 Centre de microélectronique de Provence, l'antenne de l'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne à Gardanne ;
 code des marchés publics ;
 commission mixte paritaire (dans la procédure législative française) - entre l'Assemblée nationale et le Sénat ;
 cytidine monophosphate, un nucléotide retrouvé dans certains acides nucléiques ;
 comité militaire du parti ;
 Chemical Mechanical Polishing, (en français, polissage mécanochimique) ;
 Crédit municipal de Paris, ancien Mont-de-piété, une institution publique ;
 Container Managed Persistence ;
 coordination motrice et posturale, en neurologie ;
 Consent Management Platform, (en français, plateforme de gestion du consentement).
 PSA CMP, une plateforme automobile du groupe PSA ;
 , conférence des parties au protocole de Kyoto.

Code 

CMP est un code qui peut signifier :
 Copa Airlines, Panama, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Références 

Code